Sergio Ortega puede referirse a:

 Sergio Ortega Alvarado (1938-2003), escritor chileno;
 Sergio Ortega González (1980-), futbolista español; o
 Sergio Alejandro Ortega (1988-), futbolista paraguayo.